Per Nordenfelt kan syfta på:

* Per Nordenfelt (1861–1941), svensk civilingenjör, industriman och konstnär
 Per Nordenfelt (1906–1988), svensk barnläkare